Чи́тра — многозначный термин.

 Читра — одна из гопи в гаудия-вайшнавизме.
 Читра — одна из накшатр в индийской астрологии.